Passport kan syfta på:

 .NET Passport – en typ av single sign-on-inloggningsservice utvecklad av Microsoft
 Passport to Pimlico – originaltitel på brittisk film från 1949, se Biljett till Burgund
 Passport to Paris – originaltitel på en film från 1999, se Ett äventyr i Paris